Павловка (), село, 
Верхнесамарский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682004. Население по переписи 2001 г. составляет 179 (91/88 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Павловка находится на правом берегу реки Опалиха в месте впадения её в реку Самара.
От реки Самара село отделяет километровая полоса озёр, болот, заливных лугов.
На противоположном берегу находится село Верхняя Самара.
На севере примыкает село Фёдоровка, на юге примыкает село Варваравка.

История 
 1775 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района